Il gruppo dell'humboldtina è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo dell'humboldtina 
 Glushinskite
 Humboldtina
 Lindbergite

Note 

Humboldtina